Titan est un univers de fiction développé pour la série de livres-jeux Défis fantastiques et Sorcellerie !. Il sert aussi de cadre au jeu de rôle issu de cette série, Défis fantastiques, le jeu de rôle (Advanced Fighting Fantasy).

Histoire externe 

Le premier ouvrage se passant dans cet univers, Le Sorcier de la Montagne de feu,  de la série Défis fantastiques, sort en 1982. En 1983 sort Les Collines maléfiques, premier livre de la série Sorcellerie ! ; ce livre s'inscrit dès le départ dans une optique de campagne, avec une carte du territoire où se déroulent les aventures, le Kalkhabad, ainsi qu'une trame générale (un historique et une mission).

L'univers se développe au fur et à mesure des sorties des livres ; en particulier, de nombreux ouvrages contiennent une carte décrivant une partie du monde, carte qui ne figure pas, sauf exception, dans les versions françaises.

La sortie du jeu de rôle Fighting Fantasy en 1984 s'accompagne de la sortie de livres de référence, rassemblant et mettant en cohérence les informations distillées dans les différents livres ; en particulier les ouvrages Out of The Pit (, 1985), qui décrit les créatures, et Titan (, 1986).

Pour des raisons de droit, les éléments présents dans les livres de Stephen Hand (La Vengeance des démons, 1989, La Légende des guerriers fantômes, 1991, et L'Arpenteur de la Lune, 1992) ne font pas partie de l'univers officiel.

L'univers 

La planète Titan comporte trois principaux continents : Allansia, l'Ancien monde (The Old World) et Khul, le continent Noir.

Histoire 

Au commencement sont les dieux. On ne sait pas comment ils sont apparus, ils sont peut-être issus de principes originels. Ils s'ennuient et cherchent des occupations ; par exemple, le dieu de la mort démembre les autres dieux et ceux-ci se soignent.

Puis vient l'Ère de l'argile. La déesse Throff trouve un matériau, appelé Argile originelle, alors qu'elle s'occupe du Jardin des dieux avec sa sœur Galana. L'Argile originelle est divisée en deux parties : la première moitié est façonnée en une sphère et donne naissance à la planète Titan ; l'autre moitié est répartie entre les dieux qui créent la flore puis la faune. Puis vient l'Ère des noms : les dieux nomment leurs créations.

À sa création, le monde de Titan contient deux continents : Atlantis et Irritaria, le continent primitif. Logaan, seigneur des dieux neutres, crée l'Homme à partir d'argile ; d'autres dieux, fascinés par cette créature qui progresse et apprend, l'imitent et créent les autres espèces humanoïdes : Elfes, Nains, Géants, … Cela marque le début de l'Ère des dieux. Le temps n'est pas encore créé et les êtres ne vieillissent pas.

Les êtres prospèrent sous la protection des dieux, se répartissant les environnements : les plaines pour les Hommes, les forêts pour les Elfes, les collines pour les Nains et les montagnes pour les Géants. Ceci provoque la jalousie des seigneurs des Ténèbres. Chaque clan développe ses forces, cela aboutit à la Guerre des dieux. Cette guerre bouleverse le monde et voit l'apparition du temps et de la mort. La fin de cet âge d'or marque le début de l'Ancien temps (AT).

Les peuples recommencent à se développer sans le patronage des dieux ; après une période d'obscurité vient l'Ère des héros, vers 400 AT. Atlantis est le peuplement le plus prospère, en raison des richesses minières sous ses montagnes. À la mort du roi Faramos XXII, le trône est usurpé par le prince démon Myurr qui prend l'apparence d'un héritier et se proclame roi sous le nom Faramos XXIII. Il se lance à la conquête d'Irritaria.

Vers l'an 1000 AT, courroucés par l'évolution de la situation, les dieux provoquent des cataclysmes : Hydana, dieu des eaux, provoque un raz-de-marée et Throff, déesse de la terre, provoque l'éruption d'un volcan. Atlantis disparaît sous les eaux et Irritaria se divise en trois continents : Allansia, l'Ancien monde et Khul.

En 1962 AT, un groupe d'aventuriers libère Birel, un puissant démon du Chaos. Les peuples se mettent en guerre contre le Chaos ; cette guerre porte le nom de « Grande guerre contre le Mal » en Khul, « l'Ascension du Kalkhabad » sur l'Ancien monde, et « Guerre des magiciens » en Allansia. Une nouvelle ère se fonde sur les ruines de cette guerre ; l'an 1 d'après le Chaos (AC) correspond à l'an 1999 AT.

L'ouvrage Titan décrit la situation du monde en 284 AC et les livres-jeux se situent après. On peut les classer certains ouvrages entre eux chronologiquement (les ouvrages sont classés au sein d'une ligne mais les lignes ne sont pas classées entre elles) :
 La Sorcière des neiges → La Forêt de la malédiction → Le Temple de la terreur → La Crypte du sorcier ;
 La Sorcière des neiges → Le Labyrinthe de la mort → L'Épreuve des champions → Les Sombres Cohortes ;
 La Créature venue du Chaos → La Citadelle du chaos ;
 La Créature venue du Chaos → Le Sorcier de la montagne de Feu → Retour à la montagne de Feu → La Légende de Zagor ;
 Le Vampire du château noir → La Revanche du vampire<ref>Le second livre concerne la vengeance du personnage mentionné dans le premier. Par ailleurs, Katharina Heydricx/Heidrich a 75 ans dans Le Vampire du château noir, son frère Romuald/Reiner a plusieurs siècles dans La Revanche du vampire.</ref> ;
 Les Mercenaires du Levant  → L'Ancienne prophétie.

 Allansia 

Allansia est le continent où se déroulent la plupart des livres de la collection Défis fantastiques. C'est le plus grand des trois continents. Il est assez peu civilisé : il ne contient pas de royaumes de grande taille, mais beaucoup  de petits États morcelés (Chiang Mai, Kay-Pong, Salamonis, Arantis, Shabak) et d'étendues sauvages. On le surnomme la terre des dangers, la terre des sorciers et des barbares.

On peut grossièrement le découper en trois zones : la Désolation glacée au nord (bordée par les monts des pics de Glace), Forstholm au nord-est (isolé du reste du continent par des montagnes) et la région des grandes Plaines (le reste du continent). Le nord-ouest des grandes Plaines a été surnommé par les Elfes Allansia, littéralement « les plaines grouillantes » ; ce terme a donné son nom à tout le continent.

 Principaux lieux d'Allansia 

 baie de l'Huître (Oyster Bay) : village de pêcheurs sur la rive de l'océan Occidental ;L'Île du roi lézard (1984) ;
 collines de la Pierre-de-lune (Moonstone Hills) : chaîne de collines dont fait partie la montagne de Feu, bordant les plaines de l'ouest du continent, traversée par la passe de la Dent-du-troll, bordée à l'ouest par la forêt des Ténèbres ;La Crypte du sorcier (1987)
 défilé de la Dent-du-troll (Trolltooth Pass) : passage entre les collines de la Pierre-de-lune ;La créature venue du chaos (1986)
 désert des Crânes (Desert of Skulls) : désert au centre-ouest d'Allansia, au sud du Port-du-Sable-Noir, et abritant la cité de Vatos ;Le Temple de la terreur (1985) ;
 Fang : capitale du Chiang Mai, cette cité abrite une arène, le « Labyrinthe de la mort », où se déroule des jeux appelés l'Épreuve des champions ;lieu où se déroulent Le Labyrinthe de la mort (1984) et L'Épreuve des champions (1986), c'est aussi le point de départ des Sombres Cohortes (1989) ;
 forêt des Ténèbres (Darkwood) : forêt bordant les collines de la Pierre-de-lune ; son sous-sol abrite Tìranduil Kelthasle, la cité des Elfes noirs ;La Forêt de la malédiction (1983) ;
 île de Feu (Fire Island) : île de l'océan Occidental, peuplée d'Hommes-Lézards ;L'Île du roi lézard (1984) ;
 montagne de Feu (Firetop Mountain) : c'est une montagne à l'extrémité des collines de la Pierre-de-lune, abritant un complexe souterrain, repère du sorcier Zagor ; son nom vient des plantes poussant à son sommet, de couleur rouge ;cadre de plusieurs ouvrages : Le Sorcier de la montagne de Feu (1982), Retour à la montagne de Feu (1992), La Légende de Zagor (1993), c'est aussi là que se termine La Sorcière des neiges (1984) ;
 pics de Glace (Icefinger Mountains) : montagnes du nord d'Allansia, abritant les cavernes de Crystal (Crystal caves), repère de Shareela, la sorcière des Neiges ;La Sorcière des Neiges (1984) ;
 pic de la Roche (Craggen Rock) : dominant le vallée des Saules, son sommet abrite la tour Noire, la citadelle de Balthus ;La Citadelle du Chaos (1982) ;
 Pont-de-Pierre (Stonebridge) : c'est un village à la lisière de la forêt des Ténèbres, peuplé par des Nains ;ce village est le point de départ de La Forêt de la malédiction (1983), Le Temple de la terreur (1985) et La Crypte du sorcier (1987) ;
 Port-du-Sable-Noir (Port Blacksand) : ce port à l'embouchure du fleuve du Poisson-chat est un repère de pirates et de brigandscadre de La Cité des voleurs (1983), cette ville est aussi traversée dans Le Temple de la terreur (1985), La Crypte du sorcier (1987) et Le Dragon de la nuit (1993) ;
 Salamonis : cité du centre du continent, proche de la valée des Saules et de la passe de la Dent du troll ;
 Silverton : petite cité située entre Calice à l'est et le Port-du-Sable-Noir à l'ouest, entre le fleuve du Poisson-Chat au nord et le fleuve des Eaux blanches au sud ; martirisée par Zanbar Bone et ses Chiens de lune ;La Cité des voleurs (1983) ;
 vallée des Saules (Vale of Willow) : vallée surmontée par le pic de la Roche ;La Citadelle du Chaos (1982) ;
 Vatos : cité à l'abandon au milieu du désert des Crânes ;Le Temple de la terreur (1985).

 Principaux personnages d'Allansia 

 Azzur, Varek : seigneur régnant sur le Port-du-Sable-Noir ; La Cité des voleurs (1983), Le Fléau de Titan (2019)
 Balthus le terrible (Balthus Dire) : sorcier résidant dans la citadelle du pic de la Roche, ancien élève de Volgera Malstrom ;La Citadelle du Chaos (1982) ;
 Carnuss (lord) : lord Carnuss est le frère du baron Sukumvit ; L'Épreuve des champions (1986) ;
 Chasselune, Vermithrax (Moonchaser, Vermithrax) (grand magicien de Yore) : magicien renommé, il a été le maître de Pen Ty Kora dit « le Guérisseur », de Gereth Yaztromo et d'Arakor Nicodemus ; il envoie un de ses élèves combattre Balthus dans sa forteresse du pic de la Roche ;La Citadelle du Chaos (1982)
 Gillibran : roi de la communauté naine du village de Pont-de-Pierre ; son attribut est un marteau de combat magique, le Marteau de Gillibran ;La Forêt de la malédiction (1983)
 Malbordus : sorcier humain élevé par des Elfes noirs Le Temple de la terreur (1985).
 Malstrom, Volgera (Darkstorm, Volgera) : sorcier, ancien maître de Zagor, Balthus et Zharradan Marr ;La Créature venue du chaos (1986) ;
 Marr, Zharradan (initialement nommé Zharradan Dree) : nécromancien, ancien élève de Volgera Malstrom, régnant sur la passe de la Dent-du-troll ; il fut élevé par les sœurs Dree dans le village du même nom ; il choisit de changer son nom en « Marr » en référence au marrangha, une technique magique de transplantation d'organe pour créer des mutations ;La créature venue du chaos (1986).
 Nicodemus, Arakor : célèbre magicien, ancien élève de Vermithrax Chasselune, il mène une vie d'aventurier, combattant le mal en Allansia ; ayant combattu les Ténébreux, trois sorciers nécromants, ceux-ci se vengent en lui lançant un sort de mort ; il est sauvé par son ami Pen Ty Kora, mais ce dernier en garde des séquelles terribles ; en 277 AC, il se retire dans le Port-du-Sable-noir, dans une petite cabane construite dans les fondations du pont qui Chante, surplombant le fleuve du Poisson-Chat (appelée localement « rivière du Chat qui pêche ») ;La Cité des voleurs (1983)
 Pen Ty Kora (le Guérisseur) : magicien, élève de Vermithrax Chasselune ; il rejoint le culte d'Alishanka, déesse de la guérison, et se fait connaître en tant que guériseur errant ; appelé à l'aide par Arakor Nicodemus, un de ses camarades d'étude, il soigne celui-ci du sort de mort dont il était victime, mais en garde des séquelles terribles, défiguré et endurant une douleur intense et permanente ; il se retire dans une caverne isolée des pics de Glace ;La Sorcière des Neiges (1984)
 Razaak : sorcier maléfique ;La Crypte du sorcier (1987)
 Salomon (roi) (Salamon) : souverain de Salamonis et de la Vallée des Saules ;La Citadelle du Chaos (1982) ;
 Shareela : surnommée la sorcière des Neiges, cette sorcière règne sur les cavernes de Crystal dans les pics de Glace ;La Sorcière des Neiges (1984) ;
 Sukumvit, Arkat (baron) : baron de la ville de Fang et de la province de Chiang Mai, créateur de l'arène du Labyrinthe de la mort ;Le Labyrinthe de la mort (1984), L'Épreuve des champions (1986) ; 
 Yaztromo, Gereth : magicien originaire de Salamonis, ancien élève de Vermithrax Chasselune, ayant établi son laboratoire dans une tour à la lisière de la forêt des Ténèbres, à l'opposé du village de Pont-de-Pierre ;Le Temple de la terreur (1985), La Crypte du sorcier (1987) ;
 Yore (grand enchanteur) : voir Chasselune Zambar Bone : sorcier maléfique, terrorisant la ville d'Argenton (Silverton) ;La Cité des voleurs (1983) ;
 Zagor : sorcier maléfique ayant élu domicile sous la montagne de Feu, ancien élève de Volgera Malstrom ;Le Sorcier de la montagne de Feu (1982), Retour à la montagne de Feu (1992), La Légende de Zagor (1993).

 L'Ancien monde 

Le continent de l'Ancien monde est le « foyer de la civilisation et de l'érudition ». La plupart des habitants vivent de l'agriculture, mais le continent abrite de nombreuses cités, la civilisation ayant été préservée des cataclysmes qu'ont connus les deux autres continents.

 Principaux lieux de l'Ancien monde 

 Analande (Analand) : l'Analande est un pays riche en ressources forestières et minière ; il a subi de nombreuses invasions par la passé, en particulier par les barbares de Vastelande, et a de ce fait commencé l'érection du grand Mur en 1845 AT, chantier laissé inachevé en 1970 AT ; sa capitale est Arkleton.La Revanche du vampire (1995) 
 Arthebrice (Brice) : c'est un pays possédant peu de ressources naturelles, et qui de ce fait se fréquemment avec un de ses voisins (Gallantarie, Ocrepierre ou Mauristasie) ; sa capitale est la Forteresse interdite, qui abrite un régime dictatorial.
 Femphry (Femphrey) : c'est un pays de plaines fertiles, séparé de Gallantaria par des montagnes ; sa capitale est Chalannabrad (anciennement Femnis) ; le pays a connu une période de pauvreté intense après la guerre des Quatre royaumes, mais la découverte de la Couronne des rois par Chalanna le réformateur a permis de redresser le pays.Série Sorcellerie ! ; Stormslayer (2009).
 terre des Fins Fonds (Baklands) : cœur du Kalkhabad situé entre les fleuves Jabaji et Kharabak, comprenant les steppes de Klatta (Klata-Bak), les plaines de Baddu (Baddu-Bak) et le désert de Vanti (Vanti-Bak) ; Les Sept Serpents (1984)
 Gallantaria : le nom de la capitale, Royal Lendle, a été diversement traduit : Royal Lendel, Lendel-la-royale, Champs-Royaux, Château Royal.Les Douze Secrets du sorcier (1985),  	La Vengeance des démons (1989), La Légende des guerriers fantômes (1991), L'Arpenteur de la lune (1992), 
 Harabnab : port du royaume d'Ocrepierre ;ville d'origine du héros dans Le Pirate de l'au-delà (2006)
 Kalkhabad (Kakhabad) : surnommé « repère des vermines du bout du monde » (Vermin Pit at Earth End), c'est le refuge de créatures maléfiques chassées par la civilisation. Cette région s'étend des collines de Shamutanti (à la frontière analandaise) aux monts Zanzunu, de la Mauristasie à la côte des Fins de terre.
 Kharé : seule cité du Kalkhabad, elle détient le seul pont franchissant le fleuve Jabaji ; ses habitants l'ont truffée de piège pour se protéger des indésirables, lui donnant le surnom de « Cité des pièges » (Cityport of traps) ;La Cité des pièges (1984)
 Lederhelven : village de Mauristasie, dominé par le château du comte vampire Heydricx ;Le Vampire du Château Noir (1989) ;
 Mampang : forteresse de l'Archimage, située dans le haut Xamen ;La Couronne des rois (1985) ;
 Ocrepierre (Ruddlestone), également appelé Ocrandie : ce royaume a subi des attaques répétées venant d'Arthebrice, ce qui l'a amené à construire le forteresse de l'Avant-poste des démons (Demonkeep fortress) pour contenir ces incursions ; ce pays est pacifié par les chevaliers de l'ordre de Télak ; Le Sépulcre des ombres (1993), Les Chevaliers du destin (1994)
 Port du Crabe : port du royaume d'Ocrepierre, repère de pirates ;Le Pirate de l'au-delà (2006)
 Vastelande (Lendleland) : pays réputé pour ses élevages de chevaux ; sa capitale est Pollua. Ses habitants sont pauvres et superstitieux, et des tribus barbares des collines orientales mènent des raids réguliers contre la Mauristasie et le Femphry.

 Personnages principaux de l'Ancien monde 

 Archimage de Mampang : il siège dans sa forteresse de Mampang ; il fait voler la Couronne des rois par ses Hommes-oiseaux, afin de s'en servir pour fédérer les créatures du Kalkhabad et partir à la conquête de l'Ancien monde ;série Sorcellerie !, en particulier La Couronne des rois (1985) ;
 Belgaroth : chevalier de l'ordre de Télak et frère du roi Chivalras IX d'Ocrepierre, il se tourne vers les dieux du mal et tente de prendre le pouvoir à partir de sa forteresse de Caer Skaal en fondant l'ordre des chevaliers du Chaos ; il est défait et tué en 185 AC  ; en 285 AC, une tempête surnaturelle ouvre un portail vers le plan des esprits et permet à Belgaroth de revenir sous forme de mort-vivant (et provoque également la résurrection du nécromant Cadaver) ;Les Chevaliers du destin (1994).

 Khul, le Continent Noir 

Le continent est parfois nommé Khâl (L'Épée du samouraï), Koul (La Forteresse du cauchemar) ou Groule (La Nuit des mutants).

 Principaux lieux de Khul 

 Arion : royaume de l'est du continent ;Les Sceaux de la destruction (1986) ;
 mer Intérieure : située au sud du continent, cette mer fermée est infestée de pirates ; elle s'ouvre sur la mer du Sud ;Défis sanglants sur l'océan (1985) ;
 Krill Garnash : montagnes du nord du continent, bordant la frontière nord d'Arion ;Les Sceaux de la destruction (1986) ;
 îles du Levant (Isles of the Dawn) : archipel situé au large du Tochimin, au sud-est du continent, et inspiré de la Chine impériale ; il est composé de cinq îles montagneuses, Takio, Solace, Aven, Sunara et Tura, la capitale Shoudu se trouvant sur l'île principale, Sunara ; il est dirigé par un dieu-roi ;L'Ancienne Prophétie (1990), Les Mercenaires du Levant (1992)
 Neubourg : ville de l'ouest du continent ;La Forteresse du cauchemar (1987)
 Nippur : île montagneuse de la mer du Sud, à la sortie de la mer intérieure ; c'est le point d'arrivée de l'épreuve désignant le roi des pirates ;Défis sanglants sur l'océan (1985) ;
 marais aux Scorpions : situé à l'ouest du continent, entre Courbensaule (Willowbend) et Bourbenville (Fenmarge), traversé par la rivière Flot-d'épée (Swordflow) ; il est peuplé de créatures hostiles, une brume cache en permanence les étoiles et les boussoles s'affolent, ce qui empêche de s'y orienter correctement ; Le Marais aux Scorpions (1984) ;
 Tochimin (Hachiman) : royaume au sud-est du continent, inspiré du Japon médiéval ; sa capitale est Konichi ;L'Épée du samouraï (1986)
 forêt d'Yffen (Affen Forest) : forêt au nord d'Arion ;Les Spectres de l'angoisse (1987)

 Personnages principaux de Khul 

 Abdul le boucher :  pirate de la mer Intérieure ;Défis sanglants sur l'océan (1985) ;
 Dezunvial (Bezenvial) : ancien dieu-roi des îles du Levant, sorcier tyrannique défait par les trois Sages d'Avuun (dont Credas) ; père des jumeaux Meyor et de Feyor (Meior, Feior) ;L'Ancienne Prophétie (1990)
 Hasekawa, Kihei : shogun du Hachiman (Tochimin)
 Ifor Tynin : sorcier à la cour d'Arion ;Les Sceaux de la destruction (1986) ;
 Ikiru, le Maître des ombres : démon projetant d'envahir le Hachiman
 Morgana : sorcière régnant sur Krill Garnash ;Les Sceaux de la destruction (1986) ;
 Pouh-Tah (Poo Ta) : dieu-roi des îles du Levant, il est tué lors d'une bataille pour la prise du pouvoir de Meyor et Feyor ; 
 Tholdur (baron) : margrave de la forteresse de Neubourg ;La Forteresse du cauchemar (1987)

 La Fosse 

La Fosse (the Pit) désigne un ensemble de plans d'existence extérieurs d'où viennent de nombreux monstres. On les désigne également sous le terme « plans démoniaques », et, en Tochimin (Hachiman), « régions souterraines ».

 Titanreach Titanreach est un projet d'extension du cadre de campagne pour permettre de jouer des aventures de type science-fiction. Il s'agit d'un projet mené par Jonathan Hicks, à la demande de Graham Bottley, et qui devrait couvrir les différents éléments mis en scène dans les livres-jeux de science-fiction de la série Défis fantastiques : vaisseaux spatiaux, lasers, pouvoir psychiques, dévastation post-apocalyptique…

Ce projet sera concrétisé sous la forme d'un ouvrage indépendant Stellar Adventures paru en 

 Anecdotes 

« Titan » est aussi le nom de la ville servant de cadre au livre-jeu Rendez-vous avec la M.O.R.T. Notes et références 

 Voir aussi 

 Bibliographie 

 En français
 les livres des collections Défis fantastiques et Sorcellerie !, édité par Gallimard Jeunesse/Folio junior, coll. Un livre dont vous êtes le héros 
 
  
 En anglais
 Les livres des collections Fighting Fantasy et Sorcery!, publiés chez Puffin Books (1982) puis Wizard Books (2002), ainsi que le magazine Warlock  
 
  Beyond the Pit 
  

 Articles connexes 
 Défis fantastiques Sorcellerie ! Liens externes 

 The Book of Atlan, un atlas de Titan
 titan, the Fighting fantasy world, une mappemonde
 Les Défis de Titan
 Titannica Wiki
 Mr. Nibbs' New Maps: Titan ; blog de Steve Luxton, illustrateur de nombreuses cartes des Défis fantastiques Forum Scriptarium Titan  : l'éditeur Scriptarium a acquis les droits pour la France pour les Défis fantastiques'', et donc pour Titan

Défis fantastiques
Univers de fantasy